Латынин (Латынина) — русская фамилия.

 Латынины — дворянский род.

Латынин 
 Латынин, Борис Александрович (1899—1967) — советский учёный-археолог.
 Латынин, Валерий Анатольевич (род. 1953) — советский журналист, российский поэт и прозаик. 
 Латынин, Леонид Александрович (род. 1938) — советский и российский поэт и прозаик, муж Аллы Латыниной и отец Юлии Латыниной.



См. также 
 Латин
 Латина
 Латышев
 Ладынин